

Brasil
 Portel (Pará) — município

Portugal
 Portel (Portugal) — vila sede de concelho
 Portel (freguesia) — freguesia sede do concelho anterior
 Serra de Portel

Desambiguações de topônimos